baldovino III di Fiandra
baldovino III di Gerusalemme
baldovino III di Hainaut